Rövare är ett äldre ord för rånare, personer som illegalt angrep andra och tog deras ägodelar, företrädesvis när dessa var på resa. Beteckningen används i modern tid i generell betydelse för någon som på ett icke rättsrådigt sätt tillägnar sig andras ägodelar. Till exempel används rövarbaroner (egentligen engelskan ord för rovriddare) som beteckning för samvetslösa "rika" som "lurar" enklare folk på deras pengar eller egendom.

Se även
Ali Baba och de fyrtio rövarna
Ronja Rövardotter
Stråtrövare
Sjörövare
Vägrån

Illegala yrken
Rättshistoria